

Sigle 
 Služba Vnešnej Razvedki (Служба внешней разведки) – Servizio di Intelligence Estera russo
 Sustained Viral Response – misura l'efficacia di un trattamento per HCV. Viene definito come l'assenza di HCV-RNA nel siero del paziente per almeno sei mesi dalla sospensione del trattamento.
 Support Vector Regressor – regressore che utilizza le metodologie di apprendimento supervisionato dato da Support Vector Machine (SVM)

Codici 
 SVR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Svay Rieng (Cambogia)
 svr – codice ISO 639-3 della lingua savara

Altro 
 SVR – album di Kaaris e Kalash Criminel del 2022